To~meg
Fizikai listák